Бобровка — село в Красноармейском районе Саратовской области России, входит в Сплавнухинское муниципальное образование.

История 
Согласно А. А. Минху в первой четверти XVIII века в двух верстах выше современного села стали селиться беглые крестьяне. Спустя 30 лет они переселились на новое место, основав современную Бобровку. В 1770 году на крестьян было распространено крепостное право. Во второй половине XIX века село относилось к Топовской волости Камышинского уезда Саратовской губернии. Крестьяне — великороссы, православные и старообрядцы. После освобождения крестьяне образовали два сельских общества: бывших Певцова и бывших графини Олсуфьевой. Дарственный надел первого общества составил 507,5 десятин удобной земли, второго общества — 213,5 десятин удобной и 43 десятины неудобной земли. Земская школа открыта в 1893 году.

С 1922 по 1941 год село относилось к Бальцерскому кантону Трудовой коммуны, с 1923 года — АССР немцев Поволжья. В составе Красноармейского района — с 1941 года.

До 2015 года — административный центр Бобровского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Карамыш. Рядом с селом находится одноимённая железнодорожная станция.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Учреждения села 
 МОУ СОШ села Бобровка
 МДОУ «Детский сад села Бобровка»
 Бобровская сельская библиотека
 Бобровский сельский дом культуры

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Саратовская область)
Населённые пункты, основанные в XVIII веке